União FM Blumenau — estação de rádio de Blumenau, Santa Catarina
 União FM (Novo Hamburgo) — estação de rádio de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul
 CBN Vale do Iguaçu — estação de rádio de União da Vitória, Paraná, anteriormente Super Rádio União

Ver também 
 

União